Leetown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Leetown (Kentucky)
 Leetown (Virginia)
 Leetown (West Virginia)

in Schottland:
 Leetown (Perth and Kinross)

Siehe auch:
 Leeton